1958 Голяма награда на Нидерландия е 4-то за Голямата награда на Нидерландия и трети кръг от сезон 1958 във Формула 1, провежда се на 26 май 1958 година на пистата Зандворд близо до град Зандворд, Нидерландия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Нидерландия